Пётр Капица: Ка́пица, Пётр Иосифович (1909—1998) — советский писатель.
 Капица, Пётр Леонидович (1894—1984) — российский и советский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1978 год).

Примечания